Ассоциированные школы ЮНЕСКО (UNESCO Associated Schools Project Network, ASPnet) — учебно-воспитательные учреждения, сотрудничающие с ЮНЕСКО в рамках соответствующих национальных программ в распространении миротворческих идей, нравственных и духовных ценностей.

Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» начат по инициативе ЮНЕСКО в 1953 году. В цели проекта входит распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, изучение и сохранение культурного и природного наследия, изучение прав человека и ребёнка, формирование установок толерантного поведения. СССР включился в движение ассоциированных школ в 1966 году.

Ассоциированные школы самостоятельны в выборе форм и содержания учебной и внешкольной работы. Информация о деятельности ассоциированных школ обобщается секретариатом ЮНЕСКО.

В организации Ассоциированные школы ЮНЕСКО в более чем 180 государствах мира насчитывается свыше 9,5 тысяч ассоциированных школ и других учебных заведений, в том числе в России в настоящее время свыше 260 (школы, гимназии, ПТУ, техникумы, педагогические институты и др.). Национальным координатором проекта является Нэлла Матвеевна Прусс, ректор Университета управления «ТИСБИ», заведующая Международной кафедрой ЮНЕСКО.

Примечания

Ссылки 
 Партнерство ИИТО ЮНЕСКО и Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
 The UNESCO Associated Schools Project Network
 https://web.archive.org/web/20131016153912/http://www.tisbi.ru/home/cooperation/ASP/
 Школы ЮНЕСКО в Республике Башкортостан 
 Школы ЮНЕСКО в Республике Саха (Якутия) 

Появились в 1953 году
Типы учреждений